Smoky steht für
 Smoky (Rapper), deutscher Rapper
 Smoky River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Smoky Bay, Ort in Australien
Siehe auch
Smokey
Smokie